Санта-Мария-ла-Лонга () —  коммуна в Италии, располагается в регионе Фриули-Венеция-Джулия, в провинции Удине.

Население составляет 2415 человек (2008 г.), плотность населения составляет 118 чел./км². Занимает площадь 19 км². Почтовый индекс — 33050. Телефонный код — 0432.

В коммуне 15 августа особо празднуется Успение Пресвятой Богородицы.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
Официальный сайт: http://www.comune.santamarialalonga.ud.it

Ссылки 
Официальный сайт населённого пункта 
Национальный институт статистики 
Национальный институт статистики